Thierstein peut faire désigner :
 District de Thierstein, un district suisse ;
 Thierstein, une commune de Bavière (Allemagne) ;
 une famille noble alsacienne, qui fortifia au  le château du Haut-Koenigsbourg.